Alex Rae (1946), een voormalig Schots voetballer en manager
Alex Rae (1969), een Schotse voetbalcoach en gewezen voetballer